Miejscowości w USA:
 Johnstown – miejscowość w stanie Kolorado, w hrabstwie Weld
 Johnstown – wieś w stanie Nebraska, w hrabstwie Brown
 Johnstown – miejscowość w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Fulton
 Johnstown – wieś w stanie Ohio, w hrabstwie Licking
 Johnstown – miasto w stanie Pensylwania, w hrabstwie Cambria
 Johnstown – jednostka osadnicza w stanie Wyoming, w hrabstwie Fremont
 Johnstown – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Polk
 Johnstown – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Rock
Gminy w USA:
 Johnstown (ang. Johnstown Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Barry
 Johnstown (ang. Johnstown Town) – gmina w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Fulton
 Johnstown (ang. Johnstown Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Grand Forks
 Johnstown (ang. Johnstown Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Polk
 Johnstown (ang. Johnstown Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Rock

W Irlandii:
 Johnstown – miasto w hrabstwie Kilkenny
 Johnstown – wieś w hrabstwie Kildare